Cantini ist der Familienname von:

 Claude Cantini (* 1929), Schweizer Historiker und Journalist
 Jules Cantini (1826–1916), französischer Bildhauer

Cantini bezeichnet:

 Musée Cantini, ein Kunstmuseum in Marseille